Distretto di Flacq – distretto di Mauritius
Centre de Flacq – centro abitato di Mauritius, capoluogo del distretto di Flacq